Jméno Sergej Kovaljov () označuje vícero osob:

 Sergej Adamovič Kovaljov (1930–2021) – ruský politik, aktivista a disident
 Sergej Alexandrovič Kovaljov (1912–1997) – sovětský ekonomický geograf
 Sergej Alexandrovič Kovaljov (* 1983) – ruský profesionální boxer
 Sergej Viktorovič Kovaljov (* 1966) – ukrajinský alpinista
 Sergej Ivanovič Kovaljov (1886–1960) – sovětský historik
 Sergej Igorjevič Kovaljov (* 1965) – sovětský fotbalista
 Sergej Mitrofanovič Kovaljov (1923–1990) – sovětský filosof, profesor
 Sergej Nikitič Kovaljov (1919–2011) – sovětský konstruktér atomových ponorek
 Sergej Nikolajevič Kovaljov (* 1971) – ukrajinský fotbalista